A Copa da França de Futebol de 1926-27 foi uma competição realizada na França, contando como a 10ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Quevilly na final por 3 a 0.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores.

¹Houve duas partidas entre Club Français e CA Paris devido ao empate em 2-2 na primeira. Na segunda, o CA Paris venceu por 2-1.
²Houve duas partidas entre Stade Raphaëlois e Quevilly devido ao empate em 1-1 na primeira. Na segunda, o Quevilly venceu por 1-0.
³Houve duas partidas entre Marseille e CA Paris devido ao empate em 1-1 na primeira. Na segunda, o Marseille venceu por 6-0.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1926 no futebol
1927 no futebol